

Patronyme 
 Camillo Corsi (1860-1921), homme politique italien
 Cosimo Corsi (1798-1870), cardinal italien
 Cristiana Corsi (1976-2016), taekwondoïste italienne
 Domenico Maria Corsi (1633 ou 1637-1697), cardinal italien
 Giordano Corsi (1908-1958), footballeur italien
 Jamie Corsi (1987-), joueur de rugby à XV gallois
 Jim Corsi (1954-), joueur de hockey sur glace italo-canadien
 Jim Corsi (1961-), joueur de baseball américain
 Nicolas De Corsi (1882-1956), peintre italien
 Peter-James Corsi (1988-), joueur de hockey sur glace canadien
 Pietro Corsi (1948-), historien des sciences italien
 Simone Corsi (1987-), pilote motocycliste italien
 Paolo Sassone-Corsi (1956-2020), chercheur en biologie moléculaire italien.

Autres 
 Clandestini Corsi, groupe clandestin de jeunes Corses
 Palazzo Corsi, palais situé à Florence en Italie

Homonymie de patronyme